

Patronyme 

 Janine Gaveau (1903-1950), golfeuse française ;
 René Gaveau (1900-1972), cinéaste français.

Autres 
 Gaveau, manufacture française de pianos
 Salle Gaveau, salle de concert parisienne

Patronyme français